Pimenta de Castro ist der Familienname folgender Personen:

 Gonçalo Pereira Pimenta de Castro (1868–1952), portugiesischer Gouverneur
 Joaquim Pimenta de Castro (1846–1918), portugiesischer General und Politiker